Застава Југославије може бити:

 Застава Краљевине Југославије, застава Краљевине СХС (1918–1929), односно Краљевине Југославије (1929–1941)
 Застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, застава ФНРЈ (1945–1963), односно СФРЈ (1963–1992)
 Застава Савезне Републике Југославије (1992–2006)

Види још
 Химна Југославије
 Грб Југославије